Long Live Mexico — дебютный студийный альбом Lil Keed. Он был выпущен 14 июня 2019 года на лейблах YSL Records и 300 Entertainment. Альбом продался 16000 раз (включая 300 физических копий) за дебютную неделю. На альбоме присутствуют гостевые участия от Янг Тага, Lil Uzi Vert, YNW Melly, Nav, Moneybagg Yo, Gunna, младшего брата Lil Keed Lil Gotit, Lil Duke, Roddy Ricch, Karlae, Stickbaby, Guap Tarantino и PG Альбом является его вторым проектом после Keed Talk To 'Em, который вышел в декабре 2018 года.

Альбом был назван в честь его умершего друга Mexico.

Синглы 
Альбом включает в себя ранее выпущенные синглы «Oh My God», «Proud Of Me» и «Pull Up».

Список композиций 

Примечания
  неуказанный сопродюсер

Номинации

Участники записи 
 A.L.E.O. – запись 
 Энтони «Dub» Уилльямс – запись 
 A. Bainz – запись 
 Senor Slice – запись 
 Ray Nash – запись 
 Алекс Тумай – микширование 
 Джо ЛаПорта – мастеринг

Чарты

Примечания 

Альбомы 2019 года
Дебютные альбомы 2019 года
Хип-хоп-альбомы США
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные Metro Boomin
Альбомы YSL Records
Альбомы Lil Keed
Альбомы, спродюсированные Pi’erre Bourne